Любовниковский сельский округ

Рязанская область 

 Любовниковский сельский округ Касимовского района (до 2006 года)
 Любовниковский сельский округ Сасовского района (до 2006 года)